American Psycho – książka Breta Eastona Ellisa
 American Psycho – amerykański film z 2000 roku, w reżyserii Mary Harron na podstawie książki American Psycho Breta Eastona Ellisa
 American Psycho – trzecia płyta zespołu The Misfits wydana w 1997 roku